Flere personer bærer navnet Rasmus Olsen:

 Rasmus Olsen (politiker) (1814-1894) – dansk arvefæster og politiker, medlem af Folketinget
 Rasmus Olsen (ishockeyspiller) (1980-) – dansk ishockeyspiller
 Rasmus Olsen (komiker) – dansk komiker
 Rasmus Olsen (atlet) (1989-) – dansk atlet
 Rasmus Elk Olsen – dansk sangskriver og producer